Tityus kraepelini est un synonyme attribué à deux espèces de scorpions :
 Tityus kraepelini Borelli, 1899 est synonyme de Tityus pugilator Pocock, 1898 ;
 Tityus kraepelini Pocock, 1902 nec Borelli, 1899 est synonyme de Tityus pococki Hirst, 1907.

Buthidae
Synonyme d'espèce de scorpions (nom scientifique)